Мур, Патрик ():
 Мур, Патрик (1923—2012) — английский астроном, популяризатор науки и телеведущий.
 Мур, Патрик С. (род. 1956) — американский эпидемиолог и вирусолог.
 Мур, Патрик Теодор (1821—1883) — американец ирландского происхождения, полковник и затем и бригадный генерал армии Конфедерации в годы американской гражданской войны.